Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф (1699—1753) — німецький архітектор.
 Манфред фон Кнобельсдорф (1892—1965) — офіцер СС.
 Отто фон Кнобельсдорф (1886—1966) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.

Інше 
 29329 Кнобельсдорф — астероїд головного поясу, відкритий 5 жовтня 1994 року.